Кадисия () — водохранилище к северу от плотины Хадиты в мухафазе Анбар Республики Ирак. 

Образовано в результате возведения плотины на реке Евфрат в 1989 году. Протяжённость береговой линии составляет 100 км. Кадисия орошает близлежащие сельскохозяйственные угодья.

3 декабря 2006 года на водохранилище вынужденно сел вертолёт Boeing Vertol CH-46 Sea Knight , в результате чего утонули четыре из шести пассажиров.

Примечания 

Бассейн Евфрата
Водохранилища Ирака
Анбар